Lisec steht für:

 Lisec GmbH, ein österreichischer Glasbearbeitungsmaschinenhersteller
 Lisec (Berg), ein Berg in Mazedonien

Lisec ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Lisec (* 1944), deutscher Offizier und Autor
 Peter Lisec (1937–2009), österreichischer Maschinenbauer und Industrieller